Valverde hace referencia a varios artículos:

Divisiones administrativas 
 Valverde (Pinar del Río), localidad en Cuba;
 Valverde (República Dominicana), provincia;

España 
 Valverde (Teruel), localidad del municipio de Calamocha, provincia de Teruel;
 Valverde (Santa Cruz de Tenerife), municipio y capital de la isla de El Hierro, provincia de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias;
 Valverde (Madrid), barrio del distrito de Fuencarral-El Pardo, Madrid;
 Valverde (Elche), entidad de población de Elche;
 Valverde (La Rioja), localidad riojana perteneciente al municipio de Cervera del Río Alhama;
 Valverde (Ciudad Real), localidad perteneciente al municipio de Ciudad Real;
 Valverde (Monforte de Lemos), localidad del municipio de Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo;
 Valverde de Ágreda, localidad del municipio de Ágreda, de la provincia de Soria;
 Valverde de Alcalá, municipio de la Comunidad de Madrid;
 Valverde, localidad burgalesa perteneciente al municipio de Arandilla;
 Valverde de Balboa, municipio de la provincia de León;
 Valverde de Campos, municipio de la provincia de Valladolid;
 Valverde de Júcar, municipio de la provincia de Cuenca;
 Valverde de la Vera, municipio de la provincia de Cáceres;
 Valverde de Leganés, municipio de la provincia de Badajoz;
 Valverde del Camino, municipio de la provincia de Huelva;
 Valverde del Fresno, municipio de la provincia de Cáceres;
 Valverde de Llerena, municipio de la provincia de Badajoz;
 Valverde de los Arroyos, municipio de la provincia de Guadalajara;
 Valverde de Mérida, municipio de la provincia de Badajoz;
 Valverde de Miranda, municipio de la provincia de Burgos;
 Valverde de Valdelacasa, municipio de la provincia de Salamanca.
 La Puebla de Valverde, municipio de la provincia de Teruel;

Italia 
 Valverde (Sicilia), comuna de la provincia de Catania;
 Valverde (Lombardía), comuna de la provincia de Pavía;

Portugal 
 Valverde (Aguiar da Beira), parroquia del municipio de Aguiar da Beira
 Valverde (Alfândega da Fé), parroquia del municipio de Alfândega da Fé
 Valverde (Évora), barrio de la parroquia Nuestra Señora de Torega del municipio de Évora
 Valverde (Fundão), parroquia del municipio de Fundão
 Valverde (Mirandela), parroquia del municipio de Mirandela
 Valverde (Mogadouro), parroquia del municipio de Mogadouro

Personas 
 Valverde (apellido)
 Alejandro Valverde, ciclista español;
 Balbina Valverde, actriz española del , suegra de Sinesio Delgado;
 Ernesto Valverde, jugador y entrenador de fútbol español;
 Federico Valverde, futbolista uruguayo;
 Fernando Valverde Rodríguez, poeta español;
 Francisco Javier Valverde Buforn, guardameta español; 
 Joaquín Valverde Durán, compositor de zarzuelas español;
 Joaquín Valverde Sanjuán, "Quinito", compositor de zarzuelas español;
 Jorge Luis Valverde, compositor de música ecuatoriana académica;
 José Antonio Valverde, fundador de la Sociedad Española de Ornitología y del P.N. de Doñana;
 José Desiderio Valverde, presidente de la República Dominicana entre 1857 y 1858;
 José María Valverde, escritor español del ;
 Josefa Francisca Valverde, criolla peruana, condesa de Las Lagunas;
 Juan Valverde de Amusco, anatomista español del ;
 María Valverde, actriz española;
 Marlon Valverde, intérprete ecuatoriano;
 Salvador Valverde, autor argentino;
 Vicente de Valverde, primer obispo de Cuzco.